Niemcy:
 Ursenbach – rzeka, dopływ Kanzelbachu

Szwajcaria:
 Ursenbach – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Ursenbach – rzeka, dopływ Langete